Adolf Borchers
Rolf Borchers
Hermann Borchers
Walter Borchers
Hans-Jürgen Borchers
Desambiguação